Ири́на Медве́дева:
 Медведева, Ирина Александровна (род. 1982) — белорусская и российская актриса, певица.
 Медведева, Ирина Алексеевна (род. 1952) — советская и российская скрипачка, музыкальный педагог.
 Медведева, Ирина Васильевна (1958—2021) — ректор Тюменского государственного медицинского университета, академик РАН.
 Медведева, Ирина Юрьевна (род. 1976) — российско-бельгийская баскетболистка.
 Медведева, Ирина Яковлевна (род. 1949) — директор Института проблем демографической безопасности, психолог, публицист.